Siklós, een plaats in Hongarije
 Siklos, een weesgeneesmiddel